11/5 kan syfta på:

 11 maj
 5 november (amerikanskt datumformat)